Cross — третий (четвёртый в целом) мини-альбом южнокорейского бой-бенда Winner, был выпущен 23 октября 2019 года лейблом YG Entertainment с ведущим синглом «Soso».

Промоушен 
7 октября Winner загрузили постер в свой официальный аккаунт в Instagram, указывающий на предстоящий релиз альбома. 10 октября дата релиза и название были обнародованы. 14 октября трек-лист и заглавный трек «Soso» были раскрыты.

Трек-лист

Чарты

Примечания 

Мини-альбомы YG Entertainment